Barbara Bedford peut désigner :

 Barbara Bedford (1900-1981), actrice américaine
 Barbara Bedford (1972-), nageuse américaine